

Musique 
 I Wish est une chanson de Stevie Wonder,
 I Wish est une chanson de R. Kelly,
 I Wish est une chanson de Morning Musume.

Cinéma 
 I Wish, nos vœux secrets est un film japonais de Hirokazu Kore-eda.

Voir aussi